Rejon skwyrski – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy.

Powstał w 1965. Ma powierzchnię 980 km2 i liczy około 38 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Skwyra.

W skład rejonu wchodzą 1 miejska rada oraz 27 silskich rad, obejmujących 49 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy